Дрофа:
 Дрофа — птица семейства дрофиных.
 Дрофа — российское издательство.

Топоним 
 Дрофа — село в районе имени Лазо Хабаровского края.
 База Дрофа — посёлок в районе имени Лазо Хабаровского края.

Персоналии 
 Дрофа, Василий Григорьевич (1916—1974) — Герой Социалистического Труда